Lochindorb bezeichnet:

 Lochindorb (Neuseeland), eine Ortschaft in Neuseeland
 Lochindorb (Schottland), ein See in Schottland